Il mago (The Gaunt Stranger) – romanzo di Edgar Wallace del 1925
 Ossessione (The Gaunt Stranger) – film del 1938 diretto da Walter Forde